Элдораду ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул. Составная часть мезорегиона Юго-запад штата Мату-Гроссу-ду-Сул. Входит в экономико-статистический  микрорегион Игуатеми. Население составляет 11 084 человека на 2006 год. Занимает площадь 1 017,788 км². Плотность населения — 10,9 чел./км².

История 
Город основан 13 мая 1976 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 92.084.790,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 8.316,16 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,708 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Мату-Гросу-ду-Сул